Соревнования по боксу среди женщин в весовой категории до 51 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 25 июля по 7 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 25 спортсменок из 25 стран.

История 
Соревнование по боксу в женском наилегчайшем весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в третий раз. Наилегчайшая весовая категория у женщин впервые включена в программу Олимпийского турнира по боксу в 2012 году совместно с весовыми категориями до 60 кг и до 75 кг. Критерий отбора в наилегчайшем весе от 48 кг до 51 кг.
Действующей чемпионкой мира в наилегчайшем весе является Лилия Аетбаева Россия, которая не прошла квалификацию на Игры.
Действующая чемпионка мира в легком весе Хуан Сяовэнь из Тайваня квалифицировался на Игры и будет выступать в наилегчайшей весовой категории.
 Действующая двукратная олимпийская чемпионка в дисциплине наилегчайшего веса британка Никола Адамс перешла в профессионалы и участие в турнире не принимает.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020